068  – codice che designa l'Osservatorio astronomico Lvov Polytechnic Observatory, di Leopoli